Weltmeister im Zweier-Kunstradfahren der Frauen

Die Ergebnisse bis 1969 beziehen sich auf den Großen Städtepreis (vergleichbar mit einer EM). Ab 1970 wurden offiziell Europameisterschaften ausgetragen, die 1986 durch eine Weltmeisterschaft abgelöst wurden.

Referenzen 
http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/radsport/hst/92.html
http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/r/radsport/hst/97.html
https://www.vn.at/sport/2017/11/23/wm-medaillen-haben-tradition-2.vn

!2er-Kunstradfahren der Frauen
Kunstradfahren, Weltmeister, Zweier, Frauen
Zweier-Kunstradfahren der Frauen